Höchtl ist der Familienname von:

 Josef Höchtl (* 1947), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Leopold Höchtl (1870–1947), österreichischer Politiker (CSP)
 Otto Höchtl (1887–1959), deutscher Verwaltungsjurist und Kommunalpolitiker